Vinga (Roemenië), een gemeente in het Roemeense district Arad
 Vinga (eiland), een eiland voor de westkust van Zweden
 Vuurtoren van Vinga, de vuurtoren op het eiland
 Vinga (geslacht), een geslacht van netvleugelige insecten in de tribus Pseudoformycaleontini